Andrea Frazzi (1944-2006), réalisateur et scénariste italien ;
 Antonio Frazzi (1944-), réalisateur et scénariste italien ;
 Vito Frazzi (1888-1975), compositeur, pianiste, théoricien et pédagogue italien.